Ростовский округ — административная единица в области Войска Донского Российской империи; окружное управление находилось в городе Ростов-на-Дону.

География 
Площадь территории — 6 012 вёрст².

История 
В XVIII веке Ростовский округ входил в состав Екатеринославского наместничества, с 1803 года — в состав Екатеринославской губернии. В XIX веке округ вошёл в Область Войска Донского, и остался в её составе вплоть до упразднения области Войска Донского 20 марта 1920 года, когда 7 округов, включая Ростовский, вошли в созданную тогда же Донскую область. После ликвидации Донской области, округ с 13 февраля 1924 по 16 октября 1924 года входил в Юго-Восточную область, а с 16 октября 1924 года — в Северо-Кавказский край. 19 сентября 1924 года Ростовский округ был переименован в Донской. 30 июля 1930 года Донской округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.

В настоящее время вся территория бывшего округа входит в Ростовскую область Российской Федерации.
Казаки округа служили в следующих частях: Легкая кавалерия — 7-й .16-й

Современное состояние 
На территории бывшего Ростовского округа Области войска Донского сейчас располагаются территории городов Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Азовский, Мясниковский районы и Железнодорожный район Ростова-на-Дону

Население 
Численность населения — 369 732 человек, в том числе русские — 196 928, украинцы — 124 183, армяне — 25 604, евреи — 12 307, немцы — 3 853 (1897).

Административное деление 
В 1913 году в состав округа входило 22 волостей и станиц:

Примечания

См. также 
 Административное деление области Войска Донского в 1918 году

Ссылки 
 Донского Войска Область, Л. Вейнберг. СПб., 1897.

Округа области Войска Донского
История Волгоградской области
Округа, упразднённые в 1930 году